Prasad peut faire référence à :
 Prasād: l'offrande de nourriture sur le sous-continent indien.

Patronyme 
 Ashoka Prasad (1955-), psychiatre, imposteur et fraudeur scientifique indien ;
 Ayodhya Prasad (1909-1972), syndicaliste et homme politique fidjien ;
 Bishweshwar Prasad Koirala (1914-1982), homme politique népalais fils de Krishna Prasad Koirala ;
 Gallela Prasad (1962), prélat catholique indien ;
 Girija Prasad Koirala (1925-2010), homme politique népalais, fils de Krishna Prasad Koirala  ;
 Khadga Prasad Sharma Oli (1951?- ), homme politique népalais premier ministre du Népal depuis 2018 ;
 Krishna Prasad Bhattarai (1924-2011), homme politique népalais ;
 Matrika Prasad Koirala (1912-1997), homme politique népalais, fils de Krishna Prasad Koirala  ;
 Rajendra Prasad (1884-1963), premier président de la république de l'Inde ;
Shweta Basu Prasad (1991-), actrice indienne.

Homonymie de patronyme indien